Buzancy (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Buzancy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia